Osoby o tym nazwisku:
 Andrew Rutherfurd – boliwijski pływak
 Edward Rutherfurd – brytyjski pisarz
 John Rutherfurd – amerykański prawnik i polityk